Жи́вко — топоним, фамилия, а также личное имя южно-славянского происхождения.
 Живко — село в Болгарии.
 Живко, Томислав (род. 1988) — хорватский футболист.

См. также 
 Живков (значения)
 Живкович